Fors steht für:

 Fors (Deux-Sèvres), eine Gemeinde im französischen Département Deux-Sèvres
 Fors (Avesta), eine Ortschaft der schwedischen Gemeinde Avesta
 FORS – Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften

Fors ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Fors († 2013), schwedischer Unternehmer und Autor
 Louise Fors (* 1989), schwedische Fußballspielerin